Трансатлантический кабель — межконтинентальные кабели связи, проложенные через Атлантический океан

 Трансатлантический телеграфный кабель
 Трансатлантический телефонный кабель